

Geografia

Austria 
 Westendorf – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Germania 
 Westendorf – comune nel circondario dell'Algovia Orientale (distretto della Svevia, Baviera)
 Westendorf – comune nel circondario di Augusta (distretto della Svevia, Baviera)
 Westendorf – frazione di Hemer, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Westendorf – ex comune ora frazione di Rinteln, città nel circondario della Schaumburg (Bassa Sassonia)